Die Tour du Vaucluse war ein Radrennen im Département Vaucluse in Frankreich.

Das Radrennen wurde erstmals 1923 als Eintagesrennen ausgetragen. 1923 und 1924 fand es in Avignon statt. Später startete es in Cavaillon. Ab 1961 wurde es als Etappenrennen ausgetragen und bis einschließlich 1977 den Amateuren vorbehalten.

Übersicht

Weblinks

Einzelnachweise 

 
Eintagesrennen
Etappenrennen
Ehemaliger Straßenradsport-Wettbewerb
Erstveranstaltung 1923